Brahmapuri peut faire référence à :
 Brahmapuri, une ville du district de Rautahat au Népal ;
 Brahmapuri, une ville du district de Sarlahi au Népal.